Rapier bezeichnet:

 eine Blankwaffe, siehe Rapier
 ein britisches Flugabwehrraketensystem, siehe Rapier (Rakete)
 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller, siehe Rapier Cars
 ein Auto des englischen Herstellers Lagonda, siehe Lagonda Rapier
 ein Auto des englischen Herstellers Sunbeam, siehe Sunbeam Rapier
 Napier Rapier, einen Flugmotor des britischen Herstellers Napier & Son, siehe Napier Dagger

Rapier ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Rapier, deutscher Fußballspieler der 1900er Jahre
 James T. Rapier (1837–1883), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)

Siehe auch
 Rabier